Adam Antoni Bratro (1900-1920), harcerz, żołnierz Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari
 Adam Marian Bratro, inżynier, działacz społeczny i niepodległościowy, ojciec powyższego
 Adam Bratro (1913-), inżynier mechanik, pracownik naukowy